Heleno, filho de Deucalião e Pirra

Seus irmãos eram Anfictião, que reinou na Ática após Cranau, e Protogênia, que teve com Zeus o filho Étlio. Ele casou-se com a ninfa Orseis, e teve os filhos Doro, Xuto e Éolo.

As quatro tribos dos helenos são descendentes dele: os dórios de Doro, os eólios de Éolo e os aqueus e jônios, respectivamente, de Aqueu e Ion, filhos de Xuto.

Árvore genealógica baseada em Apolodoro:

Mitologia grega